RBC est un sigle qui peut désigner :
 la Banque royale du Canada (Royal Bank of Canada en anglais)
 une théorie économique, la théorie des cycles réels (Real Business Cycle theory, RBC)
 la Région de Bruxelles-Capitale en Belgique.
 les Red Blood Cell (globules rouges)